Tsubasa Oya (Gōtsu, 13 de agosto de 1986) é um futebolista profissional japonês, defensor, milita no Omiya Ardija.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Vissel Kobe
Futebolistas do Omiya Ardija